Als Ashokabaum bezeichnet man die Pflanzenarten:

 Saraca asoca (Roxb.) De Wilde aus der Familie der Hülsenfruchtgewächse (Fabaceae)
 Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites aus der Familie der Annonengewächse (Annonaceae)